Bullet (Suíça) - comuna da Suíça.
Bullet (filme) - de 1996, estrelado por do Mickey Rourke e Tupac Shakur
Bullet (motor de física)
Bullet-time
Ou ainda:
Bulllet

Desambiguação